Mantenópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mantenópolis (ort), Espírito Santo, 
 Mantenópolis (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar